Сью́зан Линч (; род. 5 июня 1971, , Арма, Северная Ирландия) — северно-ирландская актриса.

Биография 
Сьюзан Линч родилась 5 июня 1971 года в Корриншего (графство Арма, Северная Ирландия). Её отец — ирландец, а мать — итальянка. Есть два брата — Шимус и Джон, а также сестра Полин.

Начала сниматься в кино в 1991 году и к настоящему времени стала лауреатом и номинантом на несколько десятков премий. Наиболее известна ролями в фильмах «Интервью с вампиром» (1994), «Айвенго» (1997), «Сюрприз старины Неда» (1998), «Из ада» (2001) и другими.

Сьюзан замужем за актёром  (род. 1976). У супругов есть сын (род. в мае 2011).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучшую роль второго плана
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы